Damernes enkeltstart ved EM i landevejscykling 2018 blev afholdt den 8. august i Glasgow, Skotland. Det var den 3. enkeltstart for elitedamer ved EM.

Enkeltstarten blev vundet af hollandske Ellen van Dijk for tredje år i træk, efterfulgt af landsmanden Anna van der Breggen og tyske Trixi Worrack.

Deltagere

Danske ryttere 
 Pernille Mathiesen
 Rikke Lønne

Resultater

Eksterne henvisninger 

Enkeltstart (damer)